Ел Бахио има више значења:

 Ел Бахио, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бахио (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Бахио (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бахио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Бахио (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Бахио (Окампо, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бахио (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Бахио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Бахио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бахио (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бахио (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бахио (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио, Басигочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио, Басигочито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Бахио, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио, Естансија Јербаниз (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Бахио, Еметерио Агире (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бахио (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бахио (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бахио (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио, Тијера Негра (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио, Ла Лагуна (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио, Аихадеро (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио, Ломас дел Клуб (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Бахио (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Бахио (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бахио (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Бахио, Ранчо Гвадалупе Викторија (Оаксака де Хуарез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бахио (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бахио (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бахио (Теотонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Бахио (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Бахио (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бахио (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бахио (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Бахио (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бахио (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бахио (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Бахио (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио, Предио Ескер (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио, Бохоркез (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бахио (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бахио (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бахио, Ел Карибал (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Бахио (Окампо, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Бахио (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Танкоко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Бахио (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио, Хосе де ла Круз Марте (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио, Ел Росал (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио, Ел Бахио де Мануелиљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Бахио (Ветагранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику